Вирий Непоциан може да се отнася за:

 Вирий Непоциан (консул 301 г.)
 Вирий Непоциан (консул 336 г.)